Ван Хао — поширене китайське сполучення прізвища та імені:
 Ван Хао — китайський тенісист
 Ван Хао — китайська стрибунка у воду
 Ван Хао — китайський шахіст, шаховий гросмейстер з 2005 року
 Ван Хао — китайський легкоатлет, який спеціалізується на спортивній ходьбі